Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Martina Hingis che ha battuto in finale 6–0, 6–1 Julie Halard-Decugis.

Teste di serie
Le 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Martina Hingis (campionessa)
 Jana Novotná (secondo turno)
 Steffi Graf (quarti di finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
n.a.
 Nathalie Tauziat (terzo turno)
 Serena Williams (quarti di finale, ritito)
 Patty Schnyder (quarti di finale)

  Anna Kurnikova (primo turno)
  Amanda Coetzer (primo turno)
  Dominique Van Roost (secondo turno)
  Amélie Mauresmo (terzo turno)
  Irina Spîrlea (primo turno, retired)
  Conchita Martínez (terzo turno)
  Nataša Zvereva (primo turno)
  Barbara Schett (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

WTA German Open 1999